VWA8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 905 амінокислот, а молекулярна маса — 214 824.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки